Geroldsbach ist ein geographischer Name

Ort:
 Geroldsbach (Gemeinde Götzens), Dorf bei Götzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Gewässer:
 Geroldsbach (Brugga), linker Zufluss der Brugga bei Geroldstal, Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Geroldsbach (Inn), rechter Zufluss des Inns aus den Stubaier Alpen bei Innsbruck-Mentlberg, Tirol
 Geroldsbach (Kleine Ehe) oder Gerlesbach, rechter Zufluss der Kleinen Ehe vor Ingolstadt, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch, Bayern
 Geroldsbach (Schwabach), linker Zufluss des linken Teilungsarms der Schwabach gegenüber Kleinsendelbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Geroldsbach (Wolnzach), rechter Nebenstrang-Oberlauf der Wolnzach bis Geroldshausen in der Hallertau, Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Gerolsbach